Сти́венсон Адо́нис, более известный как Адонис Стивенсон (; род. , Порт-о-Пренс, Гаити) — канадский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой и второй средней весовых категориях.  (2013—2018), чемпион мира по версиям WBC (2013—2018) и The Ring (2013—2015) в полутяжёлом весе. «Боксёр года» по версии журнала The Ring (2013). Лучший боксёр Канады среди любителей (2005—2006). 

Провел девять успешных защит титула чемпиона мира в полутяжёлом весе. В 2018 году был вынужден завершить карьеру из-за последствий травмы мозга, полученной в ходе поединка с Александром Гвоздиком.

Биография 
Стивенсон Адонис родился 22 сентября 1977 года в городе Порт-о-Пренс на острове Гаити. В детстве он с семьёй переехал в Канаду. В возрасте 21 года он попал в тюрьму, по обвинению в сутенёрстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Адонис работал сутенёром в Монреале, и был пойман, когда силой заставлял двух девушек заниматься проституцией, избивал их длительное время. Одна из девушек сумела бежать, обратившись в полицию — в результате, Стивенсон получил 4 года тюрьмы. Уже отбывая наказание, Адонис получил дополнительный срок вновь — за драку, и вновь при отягчающих обстоятельствах. В тюрьме Стивенсон начал серьёзно заниматься боксом, и отсидев положенный срок, начал любительскую карьеру.

Любительская карьера 
У Стивенсона была короткая, но успешная любительская карьера в боксе. Провёл 38 поединков, в 33 одержал победу.

В 2003 году участвовал в чемпионате Канады в Монреале, где уступил по очкам соотечественнику Жану Паскалю.

В 2004 году стал чемпионом провинции Квебек. В 2005—2006 году признавался лучшим боксёром Канады.

В 2006 году в Австралии на Играх содружества взял серебряную медаль, проиграв в финале австралийцу Джерроду Флетчеру.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге дебютировал в сентябре 2006 года во второй средней весовой категории.

Второй средний вес 
В декабре 2007 года завоевал титул чемпиона Канады.

В 2008 году завоевал титул чемпиона Центральной Америки по версии WBC.

29 сентября 2009 года завоевал вакантный титул интернационального чемпиона мира по версии WBC.

Бой с Дарнеллом Буном 1 
В 2010 году в рейтинговом бою проиграл техническим нокаутом во втором раунде джорнимену Дарнеллу Буну. Стивенсон хорошо провёл первый раунд, дважды отправляя в нокдаун Буна, но во втором раунде был пойман встречной атакой Буна.

После поражения стал выходить против опытных боксёров и побеждал их всех нокаутом В эти годы тренировался под руководством известного тренера, Эмануэля Стюарда.

Бой с Дереком Эдвардсом

Претендентский бой с Доном Джорджем 
К 2012 году завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, но не вышел на чемпионский бой, а перешёл в полутяжёлую весовую категорию.

Полутяжёлый вес

Бой с Дарнеллом Буном 2 
22 марта 2013 года взял реванш за единственное поражение, нокаутировал Дарнелла Буна в 6-м раунде.

Чемпионский бой с Чадом Доусоном 
8 июня 2013 года встретился с Чадом Доусоном. В конце первой минуты первого раунда Доусон попытался нанести правый хук, но пропустил встречный левый хук Стивенсона в висок. Доусон упал на помост, смог подняться на счёт рефери, но не восстановил координацию движений. Рефери принял решение остановить бой. Для Доусона это стало вторым подряд досрочным поражением в профессиональной карьера. Данный нокаут был признан «Нокаутом года» по версии журнала Ринг. Стивенсон стал новым чемпионом мира по версии WBC и The Ring в полутяжёлом весе
.

Бой с Таворисом Клаудом 
28 сентября 2013 года в первой защите титула встретился с бывшим чемпионом мира, американцем Таворисом Клаудом. Канадец весь бой избивал претендента, и в перерыве между 7-м и 8-м раундами, угол Клауда снял своего боксёра с боя. Клауд потерпел первое досрочное поражение, а Стивенсон успешно защитил чемпионский пояс на глазах у местной публики.

Бой с Тони Белью 
30 ноября 2013 года во второй защите титула встретился с обязательным претендентом, британцем, Тони Белью. Адонис полностью контролировал ход поединка, действовал первым номером, и мало пропускал ударов. выиграв первые 5 раундов, в 6-м раунде провёл затяжную атаку, и загнав Белью в угол, вынудил рефери прекратить поединок. Стивенсон вновь убедительно победил.

В феврале 2014 года Адонис Стивенсон подписал контракт с менеджером Элом Хэймоном.

Бой с Анджеем Фонфарой 
24 мая 2014 года, Стивенсон в третьей защите титулов встретился с 26-летним поляком Анджеем Фонфарой. Уже в первом раунде Фонфара побывал в нокдауне после удара Стивенсона слева, однако не был сильно потрясён и сумел продолжить бой. Во втором раунде Фонфара полностью восстановился и уже сам нанёс несколько хороших ударов. Далее бой проходил в среднем темпе, Фонфара преимущественно шёл вперёд, а Стивенсон работал на контратаках и выглядел немного лучше. В пятом раунде Стивенсон нанёс сильный удар слева в печень, после которого Фонфаре вновь был отсчитан нокдаун. Между тем поляк продолжал идти вперёд и в девятом раунде уже сам отправил Стивенсона в нокдаун тяжёлым ударом справа. Далее бой проходил с переменным успехом и по итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Стивенсону со счётом 115—110 дважды и 116—109. Фонфара стал первым из последних тринадцати соперников, которых побеждал Адонис, который продержался всю дистанцию боя.

Бой с Дмитрием Сухотским 
19 декабря 2014 года в Квебеке провёл титульный бой против Дмитрия Сухотского (22-2). На протяжении боя Адонис владел преимуществом. Во втором раунде канадец толчком отправил Сухотского на канвас, но рефери открыл счёт. В пятом раунде Стивенсон дважды послал россиянина в нокдаун, а затем левым боковым в челюсть отправил его в тяжёлый нокаут.

Бой с Сакио Бикой 
4 апреля 2015 года встретился с экс-чемпионом мира во втором среднем весе Сакио Бикой.Бика создал очень малое количество моментов по ходу боя, и только лишь в 12 раунде ему удалось выглядеть конкурентно на фоне действующего чемпиона. Что касается Стивенсона, то он уверенно себя чувствовал по ходу поединка, однако временами начинал действовать однообразно и допускал небрежности в защите. Канадец сумел дважды отправить соперника на настил, хотя первый нокдаун был спорным. Судейские записки оказались ближе, чем можно было ожидать: 116—110, 115—111 и 115—110.

Бой с Томми Карпенси 
11 сентября 2015 года встретился с Томми Карпенси. В конце второго раунда Стивенсон отправил Карпенси в нокдаун, а в самом начале третьего продолжил атаки и одержал досрочную победу.

Лишение титула The Ring 
23 ноября 2015 года был лишён титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии журнала The Ring. Причиной стало то, что Адонис на протяжении двух лет не проводил бои с соперниками из топ-5 рейтинга. Пояс объявлен вакантным.

Бой с Томасом Уильямсом младшим 
29 июля 2016 года встретился с Томасом Уильямсом младшим. В первом раунде Стивенсон отправил соперника в нокдаун. В четвёртом раунде Уильямс второй раз оказался на настиле ринга и не сумел подняться до окончания счёта.

Бой с Анджеем Фонфарой 2 
Фонфара сразу же принялся пропускать практически все удары чемпиона слева. Уже в первом раунде Анджей оказался на настиле и с превеликим трудом выдержал свирепую атаку Адониса перед гонгом. Во второй трёхминутке Стивенсон продолжил сотрясать голову поляка разящими попаданиями. Фонфара выглядел абсолютно беспомощным, неумолимо приближаясь к нокауту, но рефери спас его от тяжёлого поражения и вмешался, прекратив избиение. ТКО.

Несостоявшийся бой с Элейдером Альваресом 
В конце февраля 2017 года Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона против обязательного претендента на титул чемпиона мира 32-летнего колумбийца Элейдера Альвареса (22-0, 11 КО). Но бой так и не состоялся. Вместо этого 4 августа 2018 года Элейдер Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии WBO победив нокаутом Сергея Ковалёва (32-2-1, 28 KO).

Бой с Александром Гвоздиком 

В начале поединка Адонис попытался навязать оппоненту свой темп. Два первых раунда канадский боксёр смотрелся лучше своего соперника. С первых секунд третьего раунда Стивенсон пошёл в атаку, пропустив встречный удар от Александра канадец упал на канвас, быстро поднявшись, но рефери не открыл счет. В дальнейшем поединок проходил с обоюдно острыми атаками с небольшим перевесом украинца. В первом из трёх чемпионских раундов Адонис точным ударом чуть было не отправил Александра в нокдаун, лишь канаты удержали спортсмена от падения, канадский рефери снова не стал отсчитывать секунды, позволив Адонису развить свою атаку, Александр сумел спастись благодаря клинчам. В одиннадцатом раунде Гвоздик сумел переломить ход боя, и отправил Стивенсона в глубокий нокаут.

Таблица боёв

Примечания

Ссылки 

 

Боксёры Гаити
Боксёры Канады
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Боксёры полутяжёлой весовой категории